Monobloc steht für:

 einen aus einem einzigen Teil bestehenden Plastikstapeltstuhl, siehe Monobloc-Stuhl
 eine Bauform von Eisenbahnrädern, siehe Eisenbahnrad
 eine Bauform von Verbrennungsmotoren, siehe Monoblockmotor
 ein argentinischer Spielfilm von Luis Ortega (2005), siehe Monobloc (Film), 
 eine Studiobeleuchtung 
 das 1902 von Pierre Robin entwickelte funktionskieferorthopädische Gerät

siehe auch
 Monobloco, eine brasilianische Straßenband
 Monoblock